О́хтинская у́лица — улица на севере Москвы, в микрорайоне Новосёлки Молжаниновского района Северного административного округа.

Сокращённое название улицы: Охтинская ул., написание при транслитерации — Ohtinskaya ulicza. Код ОКАТО: 45277584000. Код ОКТМО: 45343000.

Названия 
До 1986 года имела название Полевая улица, и находилась в деревне Новодмитровка (ныне микрорайон), которая, в 1984 году, вошла в состав Москвы, в Ленинградский район, а название улице дано по реке Охта, приток реки Нева, частично протекающей на северо-востоке тогдашнего Ленинграда.

Описание 
Охтинская улица начинается от Международного шоссе, проходит не всегда параллельно Ленинградскому шоссе около 610 метров и выходит на Охтинский проезд.

На Охтинская улице расположены дома (нумерация со стороны Старой Москвы): № 1; № 3; № 4; № 5; № 7; № 9; № 11; № 15; № 17, № 19.

На улице, по её всей длине, около 610 метров, отсутствуют: тротуары, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, велосипедные парковки, стелы пешеходной навигации и частично освещение. Недалеко от улицы расположен Отдельный пост пожарной части № 41.

Транспорт

Автобусные маршруты 
По Охтинской улице не проходят маршруты общественного транспорта, но в непосредственной близости от улицы проходит Ленинградское шоссе, где находятся остановки «Платформа Молжаниново», где останавливаются автобусные маршруты Мосгортранс и Мострансавто № 13, 30, 350, 400, 440, 465, 484, 817, 851, 865.

Также в непосредственной близости от улицы проходит Международное шоссе, где находятся остановки «Международное шоссе», где останавливаются автобусные маршруты № 43, 817, 851, 948, 949, н1.

Железнодорожный транспорт 
В 900 метрах находится платформа Молжаниново Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Охта

Примечания

Литература 
 Решение Московского городского совета народных депутатов от 6 февраля 1986 года № 261 «Об упразднении названий и присвоении новых наименований улицам в населённых пунктах, включённых в состав Ленинградского района г. Москвы»
 М. И. Вострышев, Москва: все улицы, площади, бульвары, переулки. — : Алгоритм, Эксмо, 2010. — 688 с. — ISBN 978-5-699-33874-0.

Ссылки 

 ОМК УМ Охтинская улица.
 Список организаций, находящихся на Охтинская улице. 
 Сайт мосопен, Электронная Москва, Молжаниновский район, Список улиц. 
 Сайт мосопен, Электронная Москва, Охтинская улица. 
 Все улицы Москвы, Охтинская улица.